La Seconda Divisione 2013-2014 della Lega Pro è stata la 36ª ed ultima edizione del campionato italiano di calcio della ex Serie C2. La competizione è stata soppressa al termine di questa edizione per lasciare spazio alla riforma della Lega Pro che ha previsto il ritorno al format della Serie C a tre gironi in essere fino al 1978.

I calendari della stagione sono stati stilati, insieme a quelli della Prima Divisione, in una cerimonia ufficiale presso Palazzo Vecchio, a Firenze, venerdì 9 agosto 2013 con diretta televisiva su Rai Sport 1.

Stagione

La riforma della Lega Pro 
Come nell'anno precedente il campionato è stato suddiviso in due gironi da 18 squadre. Solo due sono le squadre retrocesse dalla Prima Divisione, vale a dire  e , dato che fra le altre quattro retrocesse, Andria BAT, Portogruaro e Treviso sono fallite e ripartite dalle serie regionali mentre la  è stata ripescata in Prima Divisione al posto della . Sono otto invece le promosse sul campo dalla Serie D: , , , , , ,  e . Una nona squadra, la , non è stata invece ammessa. Per coprire le vacanze d'organico, comprese quelle dovute all'esclusione del  ed alla rinuncia del , sono stati effettuati sette ripescaggi di cui due hanno riguardato le retrocesse  e Gavorrano, mentre gli altri 5 posti sono stati ricoperti da , , , e dalle debuttanti  e . Un ultimo cambiamento ha riguardato la Provincia di Ferrara ed in particolare la  che è ritornata nella categoria fondendosi con la  ed assorbendone il titolo sportivo ai sensi dell'articolo 20 delle NOIF federali.

La suddivisione dei gironi è avvenuta tenendo conto del bacino dell'Italia settentrionale con l'eccezione della Sardegna per il girone A, del Centro-Sud per il girone B.

Formula 
Per questa stagione non sono previste esplicite promozioni, in vista della riforma che entrerà a regime nel 2014 con il campionato di Lega Pro, sullo stile della classica Serie C. Per le squadre che arriveranno nei primissimi posti della classifica nei due rispettivi gironi, sono previsti premi in denaro in sostituzione delle promozioni. Al contrario, sempre a causa della riforma, le retrocessioni in Serie D passano da nove a diciotto: le ultime sei di ciascun girone retrocedono direttamente, ossia dalla 13ª alla 18ª, mentre i play-out si disputano fra le squadre classificate dal nono al dodicesimo posto con gare di semifinale e finale con andata e ritorno, tutte le perdenti retrocedono automaticamente.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
 Qualificata ai play-out
      Retrocessa in Serie D 2014-2015.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri :
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Note:
Il Rimini e il Bellaria Igea Marina hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

La Torres è stata poi ripescata in Lega Pro 2014-2015.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-out

Tabellone

Semifinali

Finali

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Bassano Virtus (20)
 Minor numero di vittorie: Bra (3)
 Maggior numero di pareggi: Pergolettese (15)
 Minor numero di pareggi: Bra (3)
 Maggior numero di sconfitte: Bra (28)
 Maggior numero di sconfitte in casa: Bassano Virtus (0)
 Maggior numero di sconfitte in trasferta: 
 Minor numero di sconfitte: Bassano Virtus (5)
 Miglior attacco: Bassano Virtus (62 gol fatti)
 Peggior attacco: Bellaria (24 gol fatti)
 Miglior difesa: Santarcangelo e Renate (26 gol subiti)
 Peggior difesa: Bra (96 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bassano Virtus (+27)
 Peggior differenza reti: Bra (-67)

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
 Qualificata ai play-out
      Retrocessa in Serie D 2014-2015

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri :
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Note:
Il Chieti ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Martina Franca e l'Aversa Normanna sono state poi ripescate in Lega Pro 2014-2015.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-out

Tabellone

Semifinali

Finali

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Messina, Casertana, Teramo e Cosenza (15)
 Minor numero di vittorie: Gavorrano (6)
 Maggior numero di pareggi: Melfi e Ischia (15)
 Minor numero di pareggi: Castel Rigone (4)
 Maggior numero di sconfitte: Castel Rigone (20)
 Minor numero di sconfitte: Messina, Casertana e Melfi (7)
 Miglior attacco: Foggia (50 gol fatti)
 Peggior attacco: Gavorrano (24 gol fatti)
 Miglior difesa: Casertana (28 gol subiti)
 Peggior difesa: Castel Rigone (56 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Teramo (+14)
 Peggior differenza reti: Gavorrano (-24)
 Miglior serie positiva: Casertana (19 dalla 6ª alla 24ª)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013